Фуллер, Генри:

 Фуллер, Генри Блейк (1857—1929) — американский писатель.
  (1867—1934) — американский художник.